Amerikai Egyesült Államok
 Greenback (Oregon)
 Greenback (Tennessee)